L'Arriviste peut désigner :

Cinéma 

 L'Arriviste, film de Gaston Leprieur sorti en 1917 ;
 L'Arriviste, film d'André Hugon sorti en 1924 ;
 L'Arriviste, film de Marc Bernol sorti en 1968 ;
 L'Arriviste, film de Samy Pavel sorti en 1976 ;
 L'Arriviste (Election), film d'Alexander Payne sorti en 1999.

Théâtre 

 L'Arriviste, pièce de théâtre de Stig Dagerman publiée en 1991.